Życie na Gorąco – tygodnik
 Życie na gorąco – polski serial sensacyjny z 1978 r., oparty na serii książkowej Życie na gorąco
 Życie na gorąco – seria książek autorstwa Andrzeja Zbycha